Кушково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кушково — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Кушково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.